Issu du vieux norrois Thorlákr « le jeu de Thor »,  Thorlak est un prénom masculin fêté le 23 décembre.

Toponymie 
Il survit jusqu'à une époque récente dans le patronyme normand Tourlaque (cf. la rue Tourlaque à Paris) et dans les toponymes de Normandie : Tourlaville (Manche, Torlachvilla 1063 - 1066), Tous-les-Mesnil (hameau de la commune d'Ouville-la-Rivière, Seine-Maritime, Toulamesnil 1328) et Tout-la-Ville (château situé sur la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains, Calvados, Torlavilla 1198).

Prénom
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Thorlak.

Saints et bienheureux chrétiens
 Saint Thorlak, évêque de Skálholt, en Islande (° 1133 - † 1193), fêté le 23 décembre.

Voir aussi

Notes et références

Liens internes
 Liste des prénoms
 Þorláksson

Homonymie de prénom
Thorlak